НХЛ в сезоне 1941-1942 — стал 25-м сезоном Национальной хоккейной лиги. Обладателем Кубка Стэнли стала команда «Торонто Мэйпл Лифс», обыграв в финале Детройт Рэд Уингз со счётом 4-3, причём в ходе серии Торонто уступало со счётом 0-3, что стало первым случаем в истории (с тех пор подвиг Торонто повторялся трижды - Нью-Йорк Айлендерс в сезоне 1974-1975, Филадельфия Флайерз в сезоне 2009-2010 и Лос-Анджелес Кингз в сезоне 2013-2014).

Регулярный сезон 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьи, ШЗ = Шайб забито, ШП = Шайб пропущено, О = Очков набрано

Плей-офф Кубка Стэнли

См. также 
 1941 год в спорте
 1942 год в спорте

Ссылки 
 Официальный сайт НХЛ 
 Hockey Database 

Сезоны НХЛ
1941 год в хоккее
1942 год в хоккее
Спорт в Канаде в 1941 году
Спорт в Канаде в 1942 году